Liste des villes de la voïvodie de Lubusz. La voïvodie comprend 42 villes. La population est basée sur les données gouvernementales de 2006.

Références 

Voïvodie de Lubusz